Шиловичи () — агрогородок в Волковысском районе Гродненской области Белоруссии. Административный центр Шиловичского сельсовета. Население 656 человек (2009).

География 
Шиловичи находятся в 15 км к западу от Волковыска. Местные дороги соединяет посёлок с Волковыском, Большой Берестовицей, Мстибово и Верейками.

История 

Впервые Шиловичи упоминаются в XVI веке. В разные времена местность находилась во владении Крупских, Вольских, Веселовских. В 1511 году основан католический приход.

В 1600 году Кшиштоф Вольский выстроил здесь деревянный костёл. В 1642 году Кшиштоф Веселовский и его жена Александра передали местечко в собственность Гродненского монастыря бригиток.

В результате третьего раздела Речи Посполитой (1795) Шиловичи оказались в составе Российской империи, в Волковысском уезде. Состоянием на 1836 год в местечке было 13 дворов, действовал костёл. К 1914 году поселение имело статус села и насчитывало 36 дворов.

В 1907—1914 годах в местечке возведён кирпичный неоготический католический храм Святой Троицы.

По Рижскому мирному договору (1921 года) Шиловичи попали в состав межвоенной Польской Республики, принадлежали Волковысскому повету Белостокского воеводства.

В 1939 году Шиловичи вошли в состав БССР, с 12 октября 1940 года — центр сельсовета. Состоянием на 2004 год здесь было 240 дворов и 746 жителей. В 2009 году — 656 жителей.

Достопримечательность 

 Католический храм Святой Троицы

Примечания

Литература 
 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Кадэты — Ляшчэня / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БелЭн. ISBN 985-11-0041-2
 Соркіна I. Мястэчкі Беларусі ў канцы ХVІІІ — першай палове ХІХ ст. — Вільня: ЕГУ, 2010. — 488 с. ISBN 978-9955-773-33-7
 Богомолов В. О. Момент истины (В августе сорок четвёртого…) — М.: Современник, 1988—414 с.: страница 4…
 «Пишется тяжело…»: Из архива писателя / Богомолов В. О. Момент истины. — М.: ЗАО «Вагриус», 2007—704 с. ISBN 978-5-9697-0398-8

Ссылки 
 Шиловичи на сайте radzima.org

Агрогородки Волковысского района